Sarolt fejedelemasszony, Géza magyar fejedelem felesége, I. István magyar király anyja.
 Sarolt, keresztnév.